Frank O’Rourke ist der Name folgender Personen:

* Frank O’Rourke (Fußballspieler) (Francis O’Rourke; 1876–1954), schottischer Fußballspieler 
 Frank O’Rourke (Baseballspieler) (1891–1986), kanadischer Baseballspieler 
 Frank O’Rourke (Rugbyspieler) (1906–1994), australischer Rugby-League-Spieler 
 Frank O’Rourke (Schriftsteller) (Pseudonym Kevin Connor; 1916–1989), US-amerikanischer Schriftsteller